

Населені пункти та їхні частини

 Юрґі — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Юрґі — село в гміні Пасим Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Юрґі — лісова осада в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки